Michaił Iłłarionowicz Woroncow (1714-1767) – rosyjski dyplomata i polityk
 Michaił Siemionowicz Woroncow (1782-1856) – rosyjski wojskowy i polityk